«Высший пилотаж» — название фильмов:
 «Высший пилотаж» (Швеция, США) — фильм режиссёра Йонаса Окерлунда 2002 года;
 «Высший пилотаж» (США) — фильм режиссёра Майка Митчела 2005 года;
 «Высший пилотаж» (Россия) — телесериал режиссёра Александра Щурихина 2009 года.

См. также 
 Высший пилотаж